Achiles může být:

Achilles – řecký hrdina

po něm pojmenováno
Achilles (automobil) – automobil vyráběný britskou firmou B Thompson & Co. ve Frome v Somersetu v letech 1903 až 1908
Achilles (firma) – rakousko-uherský a později československý výrobce automobilů, jízdních kol a motocyklů
Achilles (planetka) – 588 Achilles, první objevená planetka ze skupiny tzv. Trojánů 
HMS Achilles, jméno sedmi lodí Royal Navy
HMNZS Achilles (70) – lehký křižník
USS Achilles – válečná loď United States Navy

 Achilles (příjmení)

geografie
 Achilles (Kansas) – město duchů v Rawlins County v USA

svatí
 Felix, Fortunát a Achilleus – trojice svatých, mučedníků v 3. století
 Achillas z Alexandrie – biskup z Alexandrie († 313)